SWB steht als Abkürzung für:

 Schweizerischer Werkbund, Vereinigungen von Künstlern, Architekten und Unternehmern
 Schwerzenbach, nach UN/LOCODE
 Stadtwerke Bonn, insbesondere deren Tochtergesellschaft
 SWB Bus und Bahn
 Stadtwerke Buxtehude
 Subjektives Wohlbefinden, selbst wahrgenommenes Gefühl des Glücks im Leben
 Südwestdeutscher Bibliotheksverbund für Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen
 Stockholm–Westerås–Bergslagens Jernvägsaktiebolag, ehemalige schwedische Eisenbahngesellschaft

swb steht als Abkürzung für:

 swb AG, die früheren Stadtwerke Bremen

SWB